Ассаго () — город в Италии, в провинции Милан области Ломбардия.

Население составляет 7 780 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 928 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 20090. Телефонный код — 00002.

Покровителем города почитается святой Дезидерий Вьеннский, празднование 23 мая.

Города-побратимы 
  Нозе, Франция (2006)
  Стржелице, Чехия (2006)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Ломбардии